

Astronomia
 46793 Phinney – asteroide della fascia principale
 C/1988 C1 Maury-Phinney – cometa non periodica

Persone
 Davis Phinney – ex ciclista su strada statunitense
 James Phinney Baxter III – storico statunitense
 Jeffrey L. Phinney – astronomo statunitense
 Taylor Phinney – ex ciclista su strada e pistard statunitense